Cytherea (geslacht), geslacht van vliegen uit de familie wolzwevers
 Cytherea (film), Amerikaanse film uit 1924
 Cytherea (actrice), Amerikaanse pornoactrice